Лозове́нька () — село в Балаклейском районе Харьковской области Украины.

Является административным центром Лозовеньковского сельского совета, в который, кроме того, входят села Вольное и Новая Серпуховка.

Географическое положение 
Село Лозовенька находится на реке Лозовенька, ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Новоселовка.

История 
 Основано в 1731—1733 год.
 1829 — Шебелинское восстание - выступление крестьян в отдельных сёлах и слободах (в том числе в селе Лозовенька) Слободско-Украинской губернии против превращения их царским правительством в военных поселенцев.
 В 1923 году в УССР прошла административно-территориальная реформа УССР (1923-1930) с упразднением уездов и созданием районов. В 1920-х годах была центром небольшого Лозовеньковского района Изюмского округа Харьковской губернии УССР, который затем в ... году был упразднён и присоединён к Балаклейскому району.
 Во время Великой Отечественной войны село находилось под немецкой оккупацией с 1941 по 1943 год.
 1942 — Харьковская операция (1942). В конце мая в районе села шли на прорыв из "Барвенковского котла" с запада на восток части 6-й и 57-й армий при поддержке сводной танковой группы генерал-майора Кузьмина, состоявшей из остатков 5-й гвардейской, 7-й, 37-й, 38-й и 43-й танковых бригад, а также остатков 21-го и 23-го танковых корпусов. Прорыв сопровождался весьма большими потерями советских войск.
 По состоянию на начало 1966 года численность населения составляла 884 человека, здесь действовали колхоз им. Свердлова (шефство над которым взял харьковский завод "Серп и молот"), больница, средняя школа, клуб и библиотека.
 Население по переписи 2001 г. составляло .

Экономика 
 В селе была молочно-товарная и овце-товарная фермы.
 «Ланы Украины», сельскохозяйственное ЗАО.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 270 воинов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района